Der slowenische Fußballpokal () trägt den offiziellen Sponsorennamen Pokal Pivovarna Union nach der gleichnamigen Brauerei. Nach der Unabhängigkeit Sloweniens von der SFR Jugoslawien im Jahr 1991 startete der Pokalwettbewerb als Nachfolger des jugoslawischen Fußballpokals Kup Maršala Tita mit der Saison 1991/92. Verantwortlich für die Austragung ist der slowenische Fußballverband Nogometna zveza Slovenije (NZS), der außerdem auch die erste Liga ausrichtet.

Der Rekordgewinner ist der NK Maribor mit neun Pokaltriumphen und aktueller Titelträger 2022 ist der FC Koper.

Die Endspiele im Überblick 

* Sieger des nationalen Doubles aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Rangliste der Sieger

Siehe auch 
 Liste der slowenischen Fußballmeister

Weblinks 
 nzs.si: Endspiele auf der Website des slowenischen Fußballverbandes NZS (slowenisch)
 weltfussball.de: Siegerliste